Le lac Huu Tiep () est un lac situé dans le district de Ba Dinh à Hanoï au Viêt Nam.

Description

Liens externes

Liens internes 
 Liste de lacs à Hanoï

Huu Tiep
District de Ba Dinh